X6 puede referirse a:
 Mega Man X6, un videojuego de 2001.
 Convair X-6, una propuesta de avión experimental de 1946.
 BMW X6, un coche de 2008.